Bill Brind, producteur, monteur et réalisateur canadien.
 Smylla Brind, actrice américaine.
 Stephanie Brind, joueuse professionnelle de squash britannique.
Patronyme anglais